
Termin -{GUC}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Nemački univerzitet u Kairu